Kristen Dalton (née en 1966), une actrice américaine,
 Kristen Dalton (née en 1986), une américaine élue Miss États-Unis 2009.